EWIP steht für:
 European Work in Progress, Medien-Branchenveranstaltung
 Electronic Warfare Improvement Program der elektronischen Kriegführung

Abkürzung